HMS Indefatigable () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Indefatigable (1784) — 64-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1784 році. У 1795 році зменшений до 44-гарматного фрегата. Розібраний у 1816 році.
 HMS Indefatigable — 50-гарматний корабель 4-го рангу. Замовлений у 1832 році, але будівництво було скасоване у 1834 році.
 HMS Indefatigable (1848) — 50-гарматний корабель 4-го рангу. Збудований у 1848 році. З 1865 року використовувався як навчальний корабель «TS Indefatigable». Проданий у 1914 році.
 HMS Indefatigable (1891) — крейсер 2-го рангу типу «Apollo». Збудований у 1891 році. У 1910 році перейменований на «HMS Melpomene». Проданий у 1913 році.
 HMS Indefatigable (1909) — лінійний крейсер однойменного типу. Збудований у 1909 році. Загинув під час Ютландської битви 31 травня 1916 року.
 HMS Indefatigable (R10) — авіаносець типу «Імплакебл» часів Другої світової війни. Збудований у 1944 році. Зданий на злам у 1956 році.

Кораблі ВМС Великої Британії